Distrito Capital kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Distrito Capital de Bogotá,

Paraguay 

 Paraguays huvudstadsdistrikt,

Venezuela 

 Venezuelas huvudstadsdistrikt, 

Robotskapade Colombiaförgreningar